Barakat – arabskie nazwisko

Osoby o nazwisko Barakat:
 Abu'l-Barakat (1077–1164/5) – arabski filozof i lekarz
 Mahmud Fath Allah Barakat (ur. 1958) – egipski zapaśnik
 Muhammad Barakat (ur. 1976) – egipski piłkarz
 Subhi Barakat (1889–1939) – syryjski polityk
 Salim Barakat (ur. 1951) – syryjski pisarz

Zobacz też